Acquaviva d'Aragona – famiglia nobile del centro e sud Italia
Giovanni Vincenzo Acquaviva d'Aragona (1490/95-1546) – cardinale italiano
Claudio Acquaviva d'Aragona (1543-1615) – gesuita italiano, Preposito Generale dell'ordine dal 1581 alla sua morte
Giulio Acquaviva d'Aragona (1546-1574) – cardinale italiano
Ottavio Acquaviva d'Aragona (1560-1612) – cardinale italiano, arcivescovo di Napoli
Ottavio Acquaviva d'Aragona (1608-1674) – cardinale italiano
Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona (1600-1665) – condottiero italiano
Francesco Acquaviva d'Aragona (1665-1725) – cardinale italiano
Troiano Acquaviva d'Aragona (1696-1747) – cardinale italiano
Carlo Acquaviva d'Aragona (1733-1800) – nobile italiano, duca di Atri 
Carlo Acquaviva d'Aragona (1823-1892) – politico italiano e senatore del Regno